Telch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Telch (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Karl Telch (1870–1953), österreichischer Theologe
 Roberto Telch (1943–2014), argentinischer Fußballspieler